Серв'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Серв'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Серв'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер